6-й чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе быстрые шашки прошёл 30 мая 2018 года в Бергамо (Италия). Участвовало 59 спортсменов из 15 стран. Чемпионат проводился с командным зачётом. Там же проходил чемпионат мира в формате блиц.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию.

Призовые деньги :

1-е место — 700€

2-е место — 550€

3-е место — 400€

4-е место — 250€

5-е место — 200€

6-е место — 150€

7-е место — 100€

8-е место — 100€

Итоговое положение 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД

Командный зачёт 
От страны можно было выставить 5 участника. Зачёт шёл по трём спортсменам. Команде с меньшим числом участников присваивалось по 60 очков за каждого недостающего участника.

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты

Мужчины 2018 (рапид)
2018 год в шашках
Спорт в Италии в 2018 году
События 30 мая
Май 2018 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные спортивные соревнования в Бергамо
Международные соревнования по шашкам в Италии